Жуїньє́-сюр-Луа́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 85 км на схід від Нанта, 10 км на південний схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Жуїньє-сюр-Луар і Сен-Жан-де-Мовре було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Гаренн-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1003 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2599,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Жуїньє-сюр-Луар
 Жуїньє-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жуїньє-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара